Australian Open 2023 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 16–29 ianuarie 2023.  Va fi cea de-a 111-a ediție a Australian Open și cea de-a 55-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2023. Din 2002, partenerul general este producătorul de automobile sud-coreean Kia, care a extins cooperarea până cel puțin în sezonul 2028.

Rafael Nadal și Ashleigh Barty au fost campionii en-titre la simplu masculin și feminin. Barty a ales să nu-și apere titlul după ce s-a retras din sport în martie 2022. Câștigătorii primesc două mii de puncte, cu excepția competiției de dublu mixt.

Ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, WTA, ATP și ITF au decis ca jucătorii de tenis ruși și belaruși pot continua să concureze pe circuite, dar nu sub steagul Rusiei și Belarusului până la o nouă notificare.

Ediția 111

Australian Open 2023 marchează cea de-a 111-a ediție a Grand Slam-ului de tenis din Australia, care a revenit la Melbourne în 1972. În sezonul 1988, s-a mutat apoi de la Kooyong Club din Melbourne pe terenul nou construit din Melbourne Park.

Grand Slam-ul include atât competiții masculine cât și feminine de simplu, dublu și dublu mixt. De asemenea, în program sunt și competițiile de juniori la categoria 18 ani și competițiile de simplu și dublu în scaun rulant, inclusiv tetraplegici. Dacă setul final al tuturor competițiilor este egal cu 6–6, urmează un super tiebreak decisiv de 10 puncte. Dunlop a devenit furnizorul de mingi pentru a cincea oară. Partenerul general este producătorul auto Kia. Principalii parteneri sunt Emirates, Luzhou Laojiao și Rolex. 

Turneul se desfășoară pe 16 terenuri de competiție cu o suprafață dură GreenSet, cu tonuri saturate pentru a obține un contrast mai mare al mingii pe fundal. Complexul include trei terenuri principale acoperite – Rod Laver Arena cu o capacitate de 15.000 de spectatori, John Cain Arena cu 9.646 de locuri și  Margaret Court Arena, care poate găzdui 7.500 de vizitatori. În ianuarie 2022, a fost pusă în funcțiune a patra mare arenă Arena Show Court pentru 5.000 de spectatori, numită după partenerul principal KIA Arena. Al cincilea stadion ca mărime, 1573 Arena, poate găzdui 3.000 de spectatori. Al cincilea teren, Show Court 3, are aceeași capacitate.

Există o regulă de indice de temperatură în cinci trepte, care, în afară de temperatura aerului, ia în considerare și umiditatea, viteza vântului și alți parametri. Dacă valoarea indicelui rezultat este peste 4, jucătorii de tenis pot solicita o pauză de zece minute, femeile după al doilea set și bărbații după al treilea set. În cele mai mari trei arene, nu există nici o pauză după ce acoperișul este retras. La un indice de 5, jocul este întrerupt. Tehnologia de monitorizare a traiectoriei mingiilor, așa-numitul „ochi de șoim”, este gestionată de Rolex. Sistemul este instalat pe toate terenurile de concurs. Sistemul electronic care înlocuiește arbitrii de linie cu mesaje vocale înregistrate „out”, „foot fault” și „fault” oferă raportare în timp real. Când mingea este lovită aproape de linii, „ochiul de șoim” afișează pista de impact pe un ecran mare. Jucătorul de tenis are posibilitatea de a solicita o revizuire a deciziei.

Situația Covid
Organizatorii au anunțat în ianuarie 2023 că un test negativ pentru coronavirus nu este necesar pentru jucătorii de tenis și că jucătorii nu trebuie să fie testați pentru covid-19 în timpul turneului.  Persoanele infectate pot participa și în competiții. Aceasta este abordarea opusă anului 2022, când a fost necesară o vaccinare completă iar un rezultat pozitiv la testare însemna carantină și retragerea din Grand Slam.

Galerie câștigători

Campioni

Simplu masculin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2023 – Simplu masculin

Simplu feminin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2023 – Simplu feminin

Dublu masculin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2023 – Dublu masculin

Dublu feminin
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2023 – Dublu feminin

Dublu mixt
Pentru mai multe informații consultați Australian Open 2023 – Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Seniori

Scaun cu rotile

Juniori

Premii în bani

Premiile totale de la Australian Open pentru 2023 au crescut cu 3,38%, până la un record de 76.500.000 A$. Aceasta a reprezentat o creștere cu 155% a premiilor în bani în ultimii zece ani, față de cele 30 de milioane de dolari australiani oferite în 2013.

Note

Legături externe
 Australian Open official website

 
ATP Tour 2023
WTA Tour 2023